Jinping kan syfta på:
Jinping, Honghe – autonomt härad i Yunnan-provinsen
Jinping, Qiandongnan – härd i Guizhou-provinsen
Jinping, Shantou –  stadsdistrikt i Guangdong-provinsen

Jinping (köping i Kina), Zhejiang-provinsen
Jinping (häradshuvudort i Kina, Gansu Sheng, lat 35,31, long 107,03)
Jinping (köpinghuvudort i Kina, Jiangsu Sheng, lat 34,52, long 119,12)
Jinping (sockenhuvudort i Kina, Hunan Sheng, lat 29,25, long 110,96)
Jinping (sockenhuvudort i Kina, Zhejiang Sheng, lat 29,66, long 121,40)
Jinping (sockenhuvudort i Kina, Chongqing Shi, lat 31,21, long 109,94)

WP:Projekt Kina